Ранчо де ла Пења има више значења:

 Ранчо де ла Пења (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо де ла Пења (Прогресо де Обрегон), насеље у савезној држави Идалго у Мексику